Вузро́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 180 км на південь від Парижа, 75 км на південь від Орлеана, 24 км на північний захід від Буржа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 195 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 452,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Вузрон на сайті французького Національного інституту географії
 Вузрон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень

 [ Розташування муніципалітету Вузрон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вузрон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Шер